Jonas Björkman e Todd Woodbridge hanno battuto in finale Byron Black e David Prinosil 6–1, 5–7, 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  David Rikl (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (Campioni)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (terzo turno)
 Nicklas Kulti /  Maks Mirny (secondo turno)
 Donald Johnson /  Piet Norval (primo turno)
 Roger Federer /  Dominik Hrbatý (primo turno)

 David Adams /  Martín García (terzo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Michael Hill /  Jeff Tarango (terzo turno)
 Byron Black /  David Prinosil (finale)
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (semifinali)
 Simon Aspelin /  Robbie Koenig (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Australian Open 2001